De FIDE Wereldbeker 2009 was een groot knock-out schaaktoernooi dat werd gehouden in Chanty-Mansiejsk van 20 november tot 14 december 2009. De winnaar was Boris Gelfand. Hij verwierf zich daarmee een plaats in het kandidatentoernooi voor het wereldkampioenschap van 2012.

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-out formule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. De bedenktijd was 90 minuten voor 40 zetten, en daarna 30 minuten voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf zet 1. Als de match in 1-1 eindigde werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit vier rapidpartijen met 25 minuten per partij en een toevoeging van 10 seconden per zet. Als dan nog geen beslissing was gevallen volgenden twee snelschaakpartijen van 5 minuten en 3 seconden toevoeging per zet. Bij het uitblijven van een beslissing kon dit nog vier keer herhaald worden. Was de stand daarna nog gelijk dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de finale werd een match van vier partijen gespeeld, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 4e ronde waren:

Externe link
Chessbase Reports

Schaken in 2009
Schaken in Rusland
Sportevenement in Rusland
Chanty-Mansiejsk